Il doppio  dell'Hansol Korea Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Chuang Chia-jung e Hsieh Su-wei sono le detentrici, ma Hsieh Su-wei ha scelto di non partecipare quest'anno.

Chuang Chia-jung ha giocato con Yan Zi, ma hanno perso in semifinale contro Chan Yung-jan e Abigail Spears.

Chan Yung-jan e Abigail Spears hanno battuto in finale 6-3, 6-4 Carly Gullickson e Nicole Kriz.

Teste di serie

  Anna-Lena Grönefeld /  Katarina Srebotnik (quarti)
  Chia-jung Chuang /  Yan Zi (semifinali)

  Alisa Klejbanova /  Ekaterina Makarova (semifinali)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Alicja Rosolska (quarti)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Hansol Korea Open 2009